Keimling steht für:

 Embryo, allgemein ein Lebewesen in der frühen Form der Entwicklung 
 Embryo (Botanik), Embryo der Landpflanzen (Embryophyta)
 Sämling, Pflanze kurz nach der Keimung
 ein Kristall in einer frühen Phase des Kristallwachstums, siehe Kristallisation
 ein Logo nach Anhang 5 der Bioabfallverordnung, mit dem biologisch abbaubare Kunststoff-Sammelbeutel bedruckt sind; zugleich geschütztes Markenzeichen des European Bioplastics e. V., Berlin

Siehe auch:

 Keim (Begriffsklärung)
 Keimung